Motul steht für:
 eine Stadt in Mexiko, siehe Motul de Carrillo Puerto
 eine Verwaltungseinheit in Mexiko, siehe Municipio Motul
 einen Schmierstoffhersteller, siehe Motul (Schmierstoffhersteller)
 eine Rennwagenmarke, siehe Motul (Rennwagen)

Siehe auch:
 Motula, ein italienisches Titularbistum
 Motulsky, ein Familienname